Un clou peut être :
 Clou, un morceau de métal servant à fixer deux objets l’un à l’autre ;
 Clou, une ancienne unité de longueur anglo-saxonne ;
 Nom familier d'un furoncle ;
 Un signe en forme de clou utilisé pour une écriture cunéiforme ;
 Un commerce de prêt sur gage, ou mont-de-piété.

Expressions
 En matière de coagulation sanguine, le clou plaquettaire ou clou hémostatique, un autre nom du thrombus blanc ;
 Le clou d'un spectacle : sa meilleure partie ;
 Le Saint Clou, une relique chrétienne, l’un des clous qui aurait servi à crucifier le Christ ;
 Clou de girofle, une épice ;
 Passage à clous ou passage clouté, un précurseur du passage piéton zébré,
 vieux clou, un vieux vélo,
 Porter un objet au clou : le confier à un prêteur sur gage pour obtenir de l'argent,
 caisse à clous, une caisse à outils,
 « Tomber des clous » : pleuvoir à verse (Canada français),
 « Le clou qui dépasse attire le marteau » (proverbe) : exprime le fait que se faire remarquer attire souvent des ennuis.
 « Ne pas valoir un clou » : objet de peu de valeur.

Acronyme 
 CLOUS, l’abréviation de Centre Local des Œuvres Universitaires,

Pseudonyme 
 Clou (dessinateur) : pseudonyme de Christian Louis (1952), caricaturiste politique belge, collaborateur au journal La Libre Belgique de Bruxelles ;
 Clou (1983-), chanteuse-auteure-compositrice française.